Gregor Maria Franz Hanke (1954), een Duits geestelijke en bisschop
 Karl Hanke (1903-1945), een ambtenaar van de NSDAP en gouwleider van Neder-Silezië
 Mike Hanke (1983), een Duits voetballer